Monroe County kan syfta på ett antal olika countyn i USA

 Monroe County, Alabama 
 Monroe County, Arkansas 
 Monroe County, Florida 
 Monroe County, Georgia 
 Monroe County, Illinois 
 Monroe County, Indiana 
 Monroe County, Iowa 
 Monroe County, Kentucky 
 Monroe County, Michigan 
 Monroe County, Mississippi 
 Monroe County, Missouri 
 Monroe County, New York 
 Monroe County, Ohio 
 Monroe County, Pennsylvania 
 Monroe County, Tennessee
 Monroe County, West Virginia 
 Monroe County, Wisconsin